Куско́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Кусков, Анатолий Васильевич (1937—2019) — генерал-майор, начальник Тольяттинского военно-технического института.
 Кусков, Виктор Дмитриевич (1924—1983) — моторист торпедного катера 1-го гвардейского дивизиона торпедных катеров 1-й бригады торпедных катеров Краснознамённого Балтийского флота, Герой Советского Союза.
 
 
 Кусков, Олег Львович (род. 1944) — советский и российский геохимик, член-корреспондент РАН (2008).
 Кусков, Платон Александрович (1834—1909) — русский поэт, философ-гуманист, переводчик Шекспира.
 Кусков, Сергей Иванович (1956—2008) — известный российский куратор и арт-критик.

Женщины 
 Кускова, Екатерина Дмитриевна (1869—1958) — русский политический и общественный деятель, публицист и издатель, активист революционного, либерального и масонского движений; жена С. Н. Прокоповича.